

Азаматово — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Азаматово — село, Матвієвський район, Оренбурзька область